Niemcy:
 Tybinga (niem. Regierungsbezirk Tübingen) – rejencja w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Tybinga (niem. Landkreis Tübingen) – powiat w kraju związkowym badenia-Wirtembergia
 Tybinga (niem. Tübingen) – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tybinga

Zobacz też:
 Tübingen